Ganlou ou Kan-leou est le nom de six ères chinoises :
 Ganlou (53-50 av. J.-C.), sixième ère de l'empereur Xuandi des Han ;
 Ganlou (256-260), deuxième ère de l'empereur Cao Mao du royaume de Wei ;
 Ganlou (265-266), deuxième ère de l'empereur Sun Hao du royaume de Wu ;
 Ganlou (359-364), deuxième ère de l'empereur Fú Jiān des Qin antérieurs ;
 Ganlou (525-530), ère de Qu Guang, monarque de Gaochang ;
 Ganlou (926-936), ère de l'empereur Yelü Bei du royaume de Dongdan.